Bundestagswahlkreis 144 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Unna I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Dortmund II (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Odenwald (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Offenbach (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Offenbach/M (1949 bis 1961)